Rengershausen ist der Name folgender Ortschaften:

 Rengershausen (Bad Mergentheim), Stadtteil und Dorf der Stadt Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rengershausen (Baunatal), Ortsteil von Baunatal im Landkreis Kassel, Hessen
 Rengershausen (Einbeck), Ortsteil von Einbeck im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Rengershausen (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rengershausen, ehemalige Mühle bei Lüxheim im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen, siehe Rengershausener Mühle